Maremma kan verwijzen naar:
Maremma (streek)
Berghond van de Maremmen en Abruzzen